Мукминов (Мукминова) — татарская фамилия.

 Мукминова, Багбустан (1884—1963) — татарский педагог.
 Мукминова, Розия Галиевна (1922—2007) — советский историк.

См. также 
 Муминов